Годао 220 (G220 , 220国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Биньчжоу (провинция Шаньдун) и заканчивается в городском округе Чжэнчжоу (провинция Хэнань).

Дорога проходит через провинции Шаньдун и Хэнань.

Общая протяжённость дороги составляет 585 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания 

Дороги Китая